І (літера) — дванадцята літера української абетки, присутня у ряді інших кириличних алфавітів.
 І — народ у Китаї.
 І — справжня вимова корейського прізвища Лі.

Географічні об'єкти 

 І () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь, департамент Альє.
 І () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Сомма.
 Провінція І — історична провінція у Китаї.

Див. також 
 I (значення)